Crayola (od superkomputera Cray) - mini- lub mikrokomputer, który zapewnia dość duży ułamek mocy superkomputera za nieporównywalnie niższą cenę, a więc ma znacznie korzystniejszy stosunek wydajności do ceny.

 

Komputery